Köster oder Koester ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Köster stammt ebenso wie Küster und Kustos von lateinisch custos und bezeichnet einen (Kirchen-)Wächter bzw. Hüter des Kirchenschatzes.

Namensträger

A 
 Adolf Köster (1883–1930), deutscher Politiker (SPD) und Diplomat
 Albert Köster (1862–1924), deutscher Germanist und Theaterwissenschaftler
 Alexander Koester (1864–1932), deutscher Maler

 Alfred Köster (?–1966), deutscher Unternehmer
 Angelika Köster-Loßack (* 1947), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 Annelore Köster-Pflugmacher (1919–2002), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Antje Köster (* 1964), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Hattersheim am Main
 Arno Köster (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Arnold Köster (1896–1960), deutsch-österreichischer Baptistenprediger
 Arthur Köster (1890–1965), Architekturfotograf
 August Köster (1873–1935), deutscher Archäologe und Seefahrthistoriker

B 
 Baldur Köster (* 1933), deutscher Architekturhistoriker
 Barbara Köster (* 1953), deutsche Tänzerin 
 Bärbel Köster (Barbara Köster; * 1957), deutsche Kanutin
 Bernhard Köster (1869–1944), deutscher Priester und Schriftsteller
 Bettina Köster (* 1959), deutsche Musikerin, Textdichterin und Produzentin
 Bob Koester (1932–2021), amerikanischer Musikproduzent, siehe Delmark Records
 Bruno Köster (vor 1911–1954), deutscher Unternehmer
 Burkhard Köster (* 1961), deutscher Militärhistoriker

C

D 
 Diederich Köster (1838–1923), deutscher Bauunternehmer
 Dieter Köster (* 1947), deutscher Film- und Fernsehregisseur
 Dietmar Köster (* 1957), deutscher Soziologe und Politiker (SPD)
 Dorothee Schmitz-Köster (* 1950), deutsche Autorin und Journalistin

E 
 Edmund Köster (1896–1943), deutscher Modellbauer
 Eduard Köster (1871–1930), deutscher Bauunternehmer
 Egon Köster (1933–2018), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Elsa Koester (* 1984), deutsch-französische Journalistin
 Emil Köster (1867–1932), deutscher Gerber und Unternehmensgründer, siehe Lederfabrik Emil Köster #Emil Köster
 Emil Köster (1871–1945), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Erhard Köster (1926–2007), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ernst Köster (* 1960), deutscher Maler, Zeichner und Bildhauer

F 
 Fabian Köster (* 1995), deutscher Komiker und Autor
 Felicitas Köster-Caspar (1917–2016), deutsche Malerin
 Felix Köster († 1910), deutscher Mediziner, Philologe und Historiker
 Florian Köster (* 1983), deutscher Schauspieler
 Frank Koester (1876–1927), deutsch-amerikanischer Ingenieur 
 Franz Köster (1806–1870), deutscher Richter und Politiker
 Fred Köster (1888–1943), deutscher Schauspieler
 Frederik Köster (* 1977), deutscher Trompeter, Komponist und Arrangeur
 Friedrich Köster (1791–1878), deutscher Theologe und Superintendent

G 

 Gaby Köster (Gabriele Köster; * 1961), deutsche Schauspielerin und Komikerin

 Gerd Köster (* 1957), deutscher Sänger
 Gisela Köster (1944–1989), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Gottfried Köster (1928–2007), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Günter Köster (1917–1997), deutscher Leichtathlet
 Gundula Köster (* 1966), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Gyde Köster (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)

H 
 Hans Köster (1818–1900), deutscher Rittergutsbesitzer, Dichter und Politiker, MdR
 Hans von Koester (1844–1928), deutscher Großadmiral

 Helmut Köster (1909–1932), deutscher SA-Mann, siehe Kösterdamm
 Helmut Koester (1926–2016), deutscher Theologe

 Hilde Köster (* 1962), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hubert Köster (1895–1939), deutscher Politiker, MdL Hessen
 Hugo Köster (1859–1943), deutscher Verwaltungsjurist

J 
 Jan Koester (* 1953), deutscher Schauspieler
 Jens-Peter Koester (* 1942), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Joachim Koester (* 1962), dänischer Konzeptkünstler, Fotograf und Filmschaffender
 Johann Adolfi Köster, eigentlicher Name von Neocorus (um 1550–1630), deutscher Pastor und Chronist
 Josef Köster, deutscher Anglist 
 Julia Köster (* 1992), deutsche Popsängerin, siehe LaVive
 Julian Köster (* 2000), deutscher Handballspieler
 Juliane Köster (* 1947), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin 
 Jürgen Köster (* 1948), deutscher Journalist und Unternehmer

K 
 K. Wilhelm Köster (* 1934), deutscher Leichtathletikfunktionär
Käthe Mahr-Köster (1886–1950), deutsche Malerin
 Kajus Köster (1911–1976), deutscher Diplomat
 Kari Köster-Lösche (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Karim Köster (* 1973), deutscher Schauspieler
 Karin Köster Casaretto (* 1966), deutsche Regisseurin

 Katja Strauss-Köster (* 1970), deutsche Politikerin, Bürgermeisterin von Herdecke
 Kurt Köster (1912–1986), deutscher Bibliothekar und Historiker

L 
 Leonie Köster (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Liselotte Köster (1911–1987), deutsche Tänzerin

 Louis Köster (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Louise Köster (1823–1905), deutsche Sängerin (Sopran)

M 
 Maren Köster-Hetzendorf (* 1957), deutsche Politikerin (SPD) und Schriftstellerin
 Markus Köster (* 1966), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Marliese Köster (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 Meike Koester (* 1972/1973), deutsche Sängerin und Songwriterin
 Monika Köster-Flachsmeyer (* 1965), deutsche Richterin

N 
 Nicole Köster (* 1975), deutsche Radiomoderatorin
 Norbert Köster (* 1967), deutscher Geistlicher

O 
 Oliver Tom Köster (* 1991), deutscher Fantasy- und Kinderbuchautor
 Oskar Köster (1890–1941), estnischer Politiker
 Otto Koester (* um 1945), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

P 

 Philip Köster (* 1994), deutscher Windsurfer
 Philipp Köster (* 1972), deutscher Journalist und Autor

R 
 Rainer Köster (* 1943), deutscher Geochemiker 
 Reinhard Koester (Pseudonyme Karl Kinndt, Benedikt, Kaki; 1885–1956), deutscher Schriftsteller

 Rolf Köster (1929–2021), deutscher Geologe
 Roman Köster (Sportjournalist) (* 1938), deutscher Sportjournalist
 Roman Köster (* 1975), deutscher Historiker

S 
 Samuel Köster (1742–1829), deutscher Geistlicher und Revolutionär
 Sarah Köster (Sarah Friederike Köster; * 1979), deutsche Physikerin 
 Stefan Köster (* 1973), deutscher Politiker (NPD)
 Susanne Köster (* 1966), deutsche Volleyballerin

T 
 Theo Köster († 1917), deutscher Architekt
 Theodor Köster (1783–1861), deutscher Fabrikant 
 Thomas Köster (* 1946), deutscher Wirtschaftspolitiker

U 
 Udo Köster (* 1945), deutscher Germanist
 Ulrich Koester (* 1938), deutscher Agrarökonom

W 
 Walter Köster (1903–1991), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Wendelin Köster (* 1939), deutscher Theologe
 Werner Köster (1896–1989), deutscher Chemiker und Metallurge
 Werner Köster (Journalist) (* 1945), deutscher Sportjournalist und -manager
 Wiebke Koester, deutsche Filmeditorin 

 Wolfgang Köster (* 1957), deutscher Komponist, Gitarrist, Sänger und Musiktherapeut

Kunstfigur 
 Erwin Köster, Titelheld der ersten 100 Folgen der Fernsehkrimiserie Der Alte

Siehe auch 
 Verlag Dr. Köster in Berlin
 Villa Köster in Neumünster
 Lederfabrik Emil Köster in Neumünster
 Coester
 Kösters
 Küster (Begriffsklärung)

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname